Энтони «Тони» Эдвард Висконти (; род. 24 апреля 1944, Бруклин, Нью-Йорк) — американский музыкальный продюсер, музыкант, мультиинструменталист и певец.

Висконти вошёл в историю как один из самых влиятельных (согласно журналу Allmusic) продюсеров эпохи глэм-рока, он записывал таких музыкантов, как The Moody Blues, T.Rex, Мэри Хопкин, Thin Lizzy, Ральфа Мактелла, Sparks, Gentle Giant, The Boomtown Rats, Хэйзел О’Коннор, Адама Анта, The Stranglers, Manic Street Preachers, Кристин Янг, Хью Корнуэлла, Моррисси и Дэвида Боуи — с последним он постоянно сотрудничал с  по 2016 годы.

С 1971 по 1981 годы он состоял в официальном браке с фолк-певицей Мэри Хопкинс, чьи работы он также продюсировал.

Именно Висконти стал прототипом одного из героев легендарного хита Дэвида Боуи «Heroes», после того как тот увидел из окна обнимающуюся пару у Берлинской стены. Боуи долгое время скрывал, что это были Висконти и их бэк-вокалистка Антонии Маас.

Дискография

Примечания

Литература 
 Tony Visconti — The Autobiography: Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy, Harper Collins, 2007, ISBN 0007229445, ISBN 978-0007229444

Ссылки 

 Tony Visconti официальный сайт
 Tony Visconti @ MySpace

Выпускники школы Нью-Утрехта
Рок-музыканты США